

Geografia
 Negru Vodă – città del distretto di Costanza

Persone
 Negru Vodă – principe della Muntenia e Valacchia